Kolumbija:
 Guavio (rijeka)
 Guavio (rijeka u Fusagasugái)
 Guavio (pokrajina)